2 км — железнодорожная платформа Северо-западного направления Северной железной дороги на однопутной неэлектрифицированной ветке Ваулово — Варегово, расположенная в Большесельском районе Ярославской области.

По состоянию на 1 августа 2013 года на платформе ежедневно останавливались 4 пары пригородных поездов, курсирующих по маршруту Ваулово — Варегово. Платформа 2 километр является единственным промежуточным остановочным пунктом между этими станциями. Ввиду отсутствия на платформе кассы билеты для проезда приобретались непосредственно в поездах у разъездных кассиров. В декабре 2018 года платформа 2 км была закрыта из-за низкого пассажиропотока. 

На расстоянии одного километра к западу от платформы расположена деревня Жикшино, а в семистах метрах к юго-востоку от платформы — деревня Шалово.

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная линия Ваулово — Варегово на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание пригородных поездов по остановочному пункту 2 км. 

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Большесельский район